Пол Дэ́вид Макше́йн (; родился 6 января 1986 года, Уиклоу) — ирландский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал в сборной Ирландии. В настоящее время работает в тренерском штабе резервной команды «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера

Начало карьеры 
Пол родился в Уиклоу, графство Уиклоу. В детстве он играл за «Ньютон Джуниорс», после чего выступал за «Грейстоунс Юнайтед» и «Сент-Дэвидс». Впоследствии он играл за дублинский клуб «Сент-Джозеф Бойс».

«Манчестер Юнайтед» 
Летом 2002 года Макшейн перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». В декабре 2004 года он отправился в аренду в клуб «Уолсолл», за который провёл четыре игры в чемпионате и забил один гол в матче против «Шеффилд Уэнсдей». Весной 2003 года Макшейн сыграл за молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» в финале Молодёжного кубка Англии, в котором «Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» со счётом 3:1.

Макшейн участвовал в предсезонном турне «Манчестер Юнайтед», выступая под номером «34», однако так и не провёл ни одного официального матча за клуб.

«Брайтон энд Хоув Альбион» 
В августе 2005 года Макшейн отправился в аренду в клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» сроком на пять месяцев. Аренда впоследствии была продлена до окончания сезона 2005/06. Болельщики «Брайтона» признали Макшейна «игроком сезона». Этому в немалой степени способствовал победный гол, забитый Макшейном в ворота «Кристал Пэлас», принципиального соперника «Брайтона», в матче 17 октября 2005 года.

«Вест Бромвич Альбион» 
10 августа 2006 года Макшейн и Люк Стил (вместе с которым Макшейн выиграл Молодёжный кубок Англии в 2003 году) перешли из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Бромвич Альбион», а в обратном направлении последовал вратарь «Вест Бромвича» Томаш Кушчак (изначально перешедший в «Юнайтед» на правах аренды, а спустя год — на постоянной основе). Макшейн дебютировал за «дроздов» 24 августа 2006 года в матче Кубка Футбольной лиги против клуба «Лейтон Ориент». 6 января 2007 года Макшейн забил гол в ворота «Лидса» в матче Кубка Англии. «Вест Бромвич» одержал в этом матче победу со счётом 3:1. Это был первый из трёх голов, которые Макшейн забил за «дроздов» в 42 матчах за клуб.

«Сандерленд» 
26 июля 2007 года Макшейн перешёл в «Сандерленд» за £1,5 млн. Его дебют за «чёрных котов» состоялся 11 августа 2007 года в матче первого тура Премьер-лиги сезона 2007/08 против «Тоттенхэма», в котором «Сандерленд» одержал победу со счётом 1:0.

«Халл Сити» 

29 августа 2008 года «Сандерленд» принял предложение «Халл Сити» об аренде Макшейна. Выступая за «Халл», он отметился голом в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» 13 декабря 2008 года. 14 января 2009 года Макшейн провёл свою последнюю игру за «Халл» в рамках арендного соглашения, в котором «тигры» одержали победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии, после чего главный тренер «Сандерленда» Рики Сбраджа отозвал ирландца из аренды.

30 августа 2009 года Макшейн перешёл в «Халл Сити» на постоянной основе; сумма его трансфера не разглашается.

16 февраля 2011 года Макшейн отправился в двухмесячную аренду в клуб «Барнсли».

Карьера в сборной 

Макшейн получил свой первый вызов в сборную Ирландии от Стива Стонтона 25 сентября 2006 года, накануне отборочных матчей к Евро-2008 против сборной Кипра и сборной Чехии. Два основных центральных защитника сборной не смогли принять участия в матче против Чехии (Энди О’Брайен из-за травмы, а Ричард Данн из-за дисквалификации), поэтому Макшейн начал встречу в стартовом составе. Эта игра, которая прошла 11 октября 2006 года, завершилась вничью со счётом 1:1.

Стиль игры 
Ирландский ведущий и бывший игрок сборной Имон Данфи сравнил Макшейна с испанским защитником Серхио Рамосом, назвав Рамоса «Полом Макшейном на стероидах».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Рочдейл»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»